Party Rock Anthem () — сингл со второго студийного альбома Sorry for Party Rocking американского дуэта рэп-диджеев LMFAO при участии Lauren Bennett & GoonRock. Сингл 11 недель возглавлял чарт Новой Зеландии, 10 недель — Австралии и 6 недель — США (Billboard Hot 100), где число его цифровых загрузок превысило 6 млн., достигнув этого показателя за 48 недель (предыдущий рекорд был 54 недели у певицы Адель с синглом «Rolling in the Deep»). Сингл стал № 5 за всю историю в итоговом юбилейном чарте «Hot 100 55th Anniversary» журнала Billboard, посвящённом 55-летию главного хит-парада США.

Сингл стал третьим цифровым бестселлером в истории США. «Party Rock Anthem» ранжируется как 5-я самая популярная песня всех времён в чартах Billboard. Входит в список top 50 наиболее популярных видеороликов на канале YouTube, с более чем 1,5 млрд просмотров.

Песня выиграла такие награды как MTV Movie Award в категории Best Music и «Favorite Song» на церемонии 2012 Kids' Choice Awards.

Видео 
Музыкальное видео к этому синглу имело большой успех: на сервисе YouTube его просмотрели 2,17 млрд раз (июнь 2022). На клип имеется отсылка в другом клипе — DJs from Mars feat. Fragma — Insane (In Da Brain).
Сцены на открытом воздухе музыкального видео были сняты на заднем плане «Нью-Йорк стрит» студии Paramount Studios, на площади в пять акров, на которой расположены фасады зданий на отдельных «улицах», воссоздающих восемь разных районов города.

Список композиций 
 Цифровые загрузки
 «Party Rock Anthem» — 4:23

 CD сингл
 «Party Rock Anthem» (Album Version) — 4:23
 «Party Rock Anthem» (Audiobot Remix) — 6:01

 Ремиксы
 «Party Rock Anthem» (Wideboys Radio Edit) — 3:25
 «Party Rock Anthem» (Wideboys Club Mix) — 5:49
 «Party Rock Anthem» (Christopher Lawrence Radio Edit) — 3:38
 «Party Rock Anthem» (Christopher Lawrence Club Mix) — 7:11
 «Party Rock Anthem» (Russ Chimes Dub) — 6:25
 «Party Rock Anthem» (Alesso Remix) — 5:49
 «Party Rock Anthem» (Benny Benassi Radio Edit) — 3:36
 «Party Rock Anthem» (Benny Benassi Club Mix) — 6:17
 «Party Rock Anthem» (Benny Benassi Dub Remix) — 6:01
 «Party Rock Anthem» (Audiobot Remix) — 6:01
 «Party Rock Anthem» (Cherry Cherry Boom Boom Bomber Remix) — 4:02
 «Party Rock Anthem» (DJ Enferno Remix) — 4:52
 «Party Rock Anthem» (Kim Fai Remix) — 6:53
 «Party Rock Anthem» (Millions Like Us Dubstep Remix) — 4:38
 «Party Rock Anthem» (Arion Dubstep Remix) — 3:23
 «Party Rock Anthem» (Alyn’s Goin Hard remix) — 4:20
 «Party Rock Anthem» (Mt Parahaki Dubstep remix) — 4:22

Чарты и сертификация

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты за всё время

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 

Песни LMFAO
Метапрозаические песни
Синглы Interscope Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии